

Mont-Saint-Jean, commune française de l'Aisne
 Mont-Saint-Jean, commune française de la Côte-d'Or
 Mont-Saint-Jean, commune française de la Sarthe
 Mont Saint Jean, une colline de Meurthe-et-Moselle
 Le Mont-Saint-Jean, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Saint-Gatien-des-Bois

Mont-Saint-Jean, un lieu-dit situé sur les communes de Braine-l'Alleud et de Waterloo

Mont Saint-Jean, colline de Dudelange

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France